Сергій Стахов — український естрадний артист розмовного жанру, учасник українського телепроекту «Comedy Club».

Біографія 
Народився 7 листопада 1981 року у м. Хмельницькому у сім'ї начальника управління транспорту області.

1999 року закінчив Хмельницький ліцей №17 і вступив до технологічного університету ”Поділля”, але не закінчив його, бо почав виступати у команді КВК ”Три товстуни”.

2004 року у Вінниці відкрив фірму ”Три товстуни”, яка займається встановленням пластикових вікон.

У 2006 році почав виступати в "Comedy Club UA".

Особисте життя 
З 2006 року у Сергія є дружина Ірина та дочка Каріна (нар. 2007).

Фільмографія 
 2011 «Панаєхало!»;
 2012 «Ржевський проти Наполеона», епізод;
 2013 «Ломбард».

Телевізійні проекти

Кримінальна справа 
Інцидент стався вночі 12 листопада у Києві. Як розповіли в патрульній поліції, їхні співробітники зупинили для перевірки автомобіль, водій якого заявив, що дуже поспішає, а на прохання пред'явити документи, повідомив, що їх немає через крадіжку.
Далі водій почав поводитися зухвало, а в ході емоційної розмови патрульні запідозрили, що Сергій Стахов перебуває в стані наркотичного сп'яніння та попросили його вийти з автомобіля, але той закрився всередині та навіть намагався продовжити рух.

У Києві п'яний водій влаштував бійку з поліцією.

У Києві затримали п'яних міліціонерів за кермом.

Після довгої розмови з коміком поліція змушена була застосувати силу, щоб витягти його з машини та одягнути наручники. Після цього Сергія доставили до медустанови для проведення огляду. Проте затриманий у кабінеті лікаря відмовився здавати аналізи, наголосивши, що нікому не збирається доводити, що він не наркоман.

В результаті на порушника поліцейські склали адмінпротокол за ст. 130 КоАП України за керування транспортним засобом у нетверезому стані, який передбачає штраф у 3400 грн, або позбавлення прав на 1-2 роки, або адмарест на 7-10 діб.

Посилання 
 https://ua.kinorium.com  › ... › Актор
Сергей Стахов - актор - біографія, фото, найкращі фільми і серіали - Кіноріум
 https://www.vashdosug.ru  › person
Сергей Стахов - биография, фильмография, фотографии актера. Ваш досуг

Примітки